Zračna luka ili aerodrom,  prostor otvoren za javni zračni promet
 Aerodrom (sastav), rock sastav osnovan u Zagrebu, djelovao od 1978. do 1986.
 Aerodrom (1970), film iz 1970.
 Aerodrom (općina), u Srbiji
 Općina Aerodrom, Makedonija